Cantonul Masseube este un canton din arondismentul Mirande, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Arrouède || align="right" | 92 || align="right" | 32140 || align="right" | 32010
|-
| Aujan-Mournède || align="right" | 95 || align="right" | 32300 || align="right" | 32015
|-
| Aussos || align="right" | 65 || align="right" | 32140 || align="right" | 32468
|-
| Bellegarde || align="right" | 171 || align="right" | 32140 || align="right" | 32041
|-
| Bézues-Bajon || align="right" | 208 || align="right" | 32140 || align="right" | 32053
|-
| Cabas-Loumassès || align="right" | 52 || align="right" | 32140 || align="right" | 32067
|-
| Chélan || align="right" | 189 || align="right" | 32140 || align="right" | 32103
|-
| Cuélas || align="right" | 108 || align="right" | 32300 || align="right" | 32114
|-
| Esclassan-Labastide || align="right" | 361 || align="right" | 32140 || align="right" | 32122
|-
| Lalanne-Arqué || align="right" | 140 || align="right" | 32140 || align="right" | 32185
|-
| Lourties-Monbrun || align="right" | 138 || align="right" | 32140 || align="right" | 32216
|-
| Manent-Montané || align="right" | 92 || align="right" | 32140 || align="right" | 32228
|-
| Masseube || align="right" | 1 600 || align="right" | 32140 || align="right" | 32242
|-
| Monbardon || align="right" | 98 || align="right" | 32420 || align="right" | 32260
|-
| Monlaur-Bernet || align="right" | 192 || align="right" | 32140 || align="right" | 32272
|-
| Mont-d'Astarac || align="right" | 98 || align="right" | 32140 || align="right" | 32280
|-
| Monties || align="right" | 73 || align="right" | 32420 || align="right" | 32287
|-
| Panassac || align="right" | 275 || align="right" | 32140 || align="right" | 32304
|-
| Ponsan-Soubiran || align="right" | 125 || align="right" | 32300 || align="right" | 32324
|-
| Saint-Arroman || align="right" | 132 || align="right" | 32300 || align="right" | 32361
|-
| Saint-Blancard || align="right" | 341 || align="right" | 32140 || align="right" | 32365
|-
| Samaran || align="right" | 84 || align="right" | 32140 || align="right" | 32409
|-
| Sarcos || align="right" | 74 || align="right" | 32420 || align="right" | 32413
|-
| Sère || align="right" | 94 || align="right" | 32140 || align="right" | 32430
|}
 
 

Cantoane în Gers